Mahieddine Amimour (né en 1935), homme politique algérien ;
 Samy Amimour (1987-2015), terroriste islamiste français.